HHK steht für:

 Ein Krankheitsbild, bei dem der Blutdruck des arteriellen Gefäßsystems chronisch erhöht ist: Hypertensive Herzkrankheit
 Die Marching Band aus Haarlem (Niederlande): Marching and Cycling Band HHK
 Ein Hip-Hop Festival in Tschechien: Hip Hop Kemp
 Im Armenischen für die Republikanische Partei Armeniens

HHK